Василий (Преображенский):
 Василий (Преображенский) (1855—1915) — епископ Русской православной церкви, епископ Можайский.
 Василий (Преображенский) (1876—1945) — епископ Русской православной церкви, епископ Кинешемский.